Stati Uniti d'America
 Live Oak – CDP della Contea di Santa Cruz, California
 Live Oak – città della Contea di Sutter, California
 Live Oak – capoluogo della Contea di Suwannee, Florida
 Live Oak – città della Contea di Bexar, Texas